Сан Паскуалито има више значења:

 Сан Паскуалито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Паскуалито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику